Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 2012.

Titelverteidigerin war Esther Vergeer, die ihren Titel erfolgreich verteidigte. Gespielt wurde auf dem Gelände des Eton Manor in London vom 1. bis 8. September 2012. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Dameneinzel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012